Nigrospora är ett släkte av svampar. Nigrospora ingår i ordningen Trichosphaeriales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nigrospora